O Brazilian Athena (muitas vezes chamado de brAthena ou ainda brA) é um emulador brasileiro, baseado no eAthena, para a criação de servidores privados ou de testes do jogo Ragnarök Online, MMORPG cujos direitos reservam-se à Gravity Corp. O código fonte do brAthena é opensource e distribuído legalmente sob licença GNU/GPL v3.

O emulador surgiu em meados de 2009 (aberto ao público somente em 2010) e é escrito nas linguagens de programação C (código fonte), SQL (banco de dados) e  utiliza a linguagem Athena Script (originada do emulador base jAthena) em NPCs, contendo outras linguagens para interpretação de compiladores e gerenciamento. O emulador suporta Win32 e Linux, no qual é recomendando seu uso por maior estabilidade e segurança processual.

É atualizado de acordo com o servidor Coreano de Ragnarök Online (kRO) e contém modificações e eventos existentes no servidor Brasileiro de Ragnarök Online (bRO), cujo podem ser ativados por quem gerenciar o emulador.

Ligações externas
Site oficial
Fórum oficial
Wiki Oficial

Software livre
Ragnarok Online